{ {Викисловарь|фактор}}

Фа́ктор ( «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.
Фа́ктор может также означать:

В науке

В математике и информатике 
 Фактор, в математике — инволютивная подалгебра  алгебры  линейных операторов в гильбертовом пространстве .
 Фактор, в праве — продажа долгового обязательства.
 «Фактор» — конкатенативный язык программирования.
 Фактормножество — множество всех классов эквивалентности для заданного отношения эквивалентности.
 Факторизация множества — разбиение множества на классы эквивалентных элементов.
 Факториал — функция, определённая на множестве неотрицательных целых чисел.

В биологии 
 Резус-фактор — белок-антиген, находящийся на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов).
 Фактор P (пропердин) — глобулярный белок, обнаруженный в сыворотке крови высших животных.
  — вещества, в совокупности стимулирующие кроветворение.
 Факторы роста
 Факторы транскрипции — белки́, контролирующие перенос информации с молекулы ДНК в структуру мРНК.
 F-фактор — конъюгативная эписома бактерий E. coli.

В экономике 
 Факторы производства
 Фактор, в финансах — организация, оказывающая факторинговые услуги.

В других областях 
 Фактор общего интеллекта — характеристика интеллекта в психологии.
 Факторный анализ — в статистике: выявление наиболее значимых факторов.

Персоналии 
 Фактор, Любомир (род. 1967) — словацкий футболист и тренер.
 Фактор, Макс (1877—1938) — американский бизнесмен, основатель компании «Max Factor».
 Фактор, Самуэль (1883—1949) — американский шахматист.
 Фактор, Эдуард Александрович (род. 1940) — переводчик и прозаик, преподаватель и учёный.

См. также 
 «Фактор» — название украинского издательства бухгалтерской литературы, периодических журналов и художественной литературы
 «Фактор» — название словенского футбольного клуба «Интерблок» до 2006 года.
 «Фактор 2» — российско-германская музыкальная группа.
 «Фактор А» — российская версия британского проекта The X Factor — музыкального шоу талантов
 Импакт-фактор — численный показатель значимости научного журнала.
 g-фактор — характеристика элементарной частицы, связанная с магнитным моментом.
 Динамический фактор — отношение разности тяговой силы на ведущих колёсах автомобиля и силы сопротивления воздуха движению автомобиля к силе тяжести автомобиля; характеризует возможность автомобиля развивать максимальную скорость, преодолевая сопротивление качению и подъёму, буксировать (полу)прицеп и разгоняться (показатель его тягово-скоростных качеств), выражается обычно в %.
 Фактор эквивалентности
 Фактор рывка

Примечания